Příjmení Mazánek nosí více významných osobností:

 Alois Mazánek (1880–1945) – český středoškolský profesor a překladatel z řečtiny
 Jiří Mazánek (* 1976) – český policista, ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu
 Michal Mazánek (* 1965/6) – český policista, bývalý ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu
 Vladimír Mazánek (* 1961) – český fotbalista